Albertyna – żeński odpowiednik imienia Albert, pierwotnie zdrobnienie od żeńskiego imienia Alberta. Patronką tego imienia jest bł. Albertyna Berkenbrock.

Albertyna imieniny obchodzi 18 lutego, 7 sierpnia, 15 listopada, 21 listopada.

Osoby noszące to imię:
 Bł. Albertyna Berkenbrock – brazylijska dziewica i męczennica.

Zobacz też 
 (1290) Albertine

Przypisy

Bibliografia 
 

Żeńskie imiona germańskie